Miejscowości w USA:
 Bardwell – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Carlisle
 Bardwell – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Ellis
W Wielkiej Brytanii:
 Bardwell – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)